Magda Linette era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Reinert Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mariana Duque che ha battuto in finale Scarlett Werner 7–6(7–2), 7–5.

Teste di serie

  Dia Evtimova (quarti di finale)
  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Anna Floris (secondo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)

 Maša Zec Peškirič (semifinali)
 Melanie Klaffner (primo turno)
 Nikola Hofmanová (primo turno)
 Catalina Castaño (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Reinert Open 2011